U viši rang, odnosno 1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku se plasirao pobjednik NK Mladost Privlaka, dok je u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemsku ispao NK Lovas.

Tablica

Izvori 

 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2003-04
vukovarsko-srijemska-2-A